

Toponymes 
 Cerro de Monserrate, un des cerros orientales de Bogota, en Colombie
 Palais de Monserrate, dans la ville de Sintra, au Portugal.

Patronyme 
 Antonio Monserrate (vers 1536-1605), prêtre jésuite espagnol, missionnaire en Inde.

Voir aussi 
 El Monserrate, un poème narratif espagnol ;
 Monserrat.